Павел Яковлевич Морозов (, Российская империя — 1911, Вязники) — русский педагог, статский советник.

Биография 
Родился 15 января 1852 года на Украине. Среднее образование получил на юге России. В 1876 году окончил физико-математический факультет Московского университета и был назначен учителем в Ярославскую мужскую гимназию, где преподавал математику, физику, космографию и географию. «Очень требовательный к себе Павел Яковлевич был требователен и по отношению к учащимся, особенно старшего возраста, от которых он требовал серьёзной, сознательной, осмысленной работы, но надо сказать, что эта требовательность никогда не переходила разумных границ…». В 1905 году избран гласным Ярославской городской думы.

С 5 августа 1907 года он был назначен инспектором Тульской мужской гимназии. С конца 1908 по сентябрь 1909 года был директором Муромского реального училища, а с 1910 по 1911 год — Вязниковской мужской гимназии.

Примечания 

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели Ярославской гимназии
Инспектора Тульской гимназии
Директора Муромского реального училища